Два батька — 11-й епізод шостого сезону серіалу «Цілком таємно».
 Два батька — телесеріал виробництва Тайваню.
 Два батька і два сина — російський комедійний телесеріал (ситком).